This Time for Keeps – film del 1942 diretto da Charles Reisner
 Ti avrò per sempre (This Time for Keeps) – film del 1947 diretto da Richard Thorpe